|-
| 168001 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168002 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168003 - ||  || 11 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 168004 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168005 - ||  || 13 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 168006 - ||  || 12 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168007 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168008 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168009 - ||  || 9 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 168010 - || 2005 HP || 16 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168011 - ||  || 16 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168012 - ||  || 16 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168013 - ||  || 30 aprilie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 168014 - ||  || 30 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168015 - ||  || 30 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 168016 - ||  || 30 aprilie 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 168017 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168018 - ||  || 4 mai 2005 ||  || 
|-
| 168019 - ||  || 4 mai 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 168020 - ||  || 4 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 168021 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168022 - ||  || 8 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168023 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168024 - ||  || 9 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 168025 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 168026 - ||  || 11 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168027 - ||  || 11 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 168028 - ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168029 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168030 - ||  || 9 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168031 - ||  || 9 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168032 - ||  || 11 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 168033 - ||  || 15 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 168034 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168035 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 168036 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 168037 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 168038 - ||  || 10 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 168039 - ||  || 1 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 168040 - ||  || 14 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168041 - ||  || 28 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168042 - ||  || 24 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 168043 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 168044 - || 2005 SG || 21 septembrie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 168045 - ||  || 30 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 168046 - ||  || 2 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 168047 - ||  || 22 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 168048 - ||  || 21 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168049 - ||  || 22 ianuarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168050 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168051 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168052 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168053 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168054 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 168055 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168056 - ||  || 25 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168057 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 168058 - ||  || 30 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168059 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168060 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168061 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168062 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168063 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168064 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168065 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168066 - ||  || 28 ianuarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168067 - ||  || 1 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 168068 - ||  || 1 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168069 - ||  || 2 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168070 - ||  || 2 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168071 - ||  || 2 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168072 - ||  || 20 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168073 - ||  || 20 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168074 - ||  || 20 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168075 - ||  || 20 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168076 - ||  || 20 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168077 - ||  || 20 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168078 - ||  || 20 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168079 - ||  || 20 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168080 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168081 - ||  || 24 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 168082 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168083 - ||  || 22 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 168084 - ||  || 24 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 168085 - ||  || 20 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 168086 - ||  || 20 februarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 168087 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168088 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168089 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168090 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168091 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168092 - ||  || 25 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 168093 - ||  || 25 februarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 168094 - ||  || 27 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168095 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168096 - ||  || 25 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168097 - ||  || 27 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168098 - ||  || 23 februarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168099 - ||  || 25 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168100 - ||  || 20 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-